Верхнесидорово (Сидорово) — деревня в Ярковском районе Тюменской области, входит в Плехановское сельское поселение. Бывший центр Верхнесидоровского сельсовета. Предположительно, названо по фамилии первых поселенцев.

В деревне функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Располагается одноимённая автобусная остановка.

Раньше с запада к деревне примыкала сибиро-татарская деревня Утяшевские (Утяшево). Утяшевские юрты ранее входили в состав Калымской волости. В конце XX века деревня Утяшево была присоединена к Верхнесидорово.

Расположение 
Деревня расположена на берегу реки Тавда, возле впадения в неё речки Липовки. Ближайшие населённые пункты — на западе деревня Бугинка, на востоке примерно в 7 км — село Плеханово. 

Примерно в 14 км на восток от деревни располагается железнодорожная станция  Усть-Тавда.

Население 
Согласно результатам переписи 2002 года население деревни составлило 210 человек. Из них русские — 65%, татары — 33%.

История 

Сидорово отмечено на карте С. У. Ремезова, датированной 1701 годом. Население 340 человек.

Верхнесидорово ранее входило в состав Еланской волости Тюменского уезда Тобольской губернии.

В деревне располагается обелиск павшим во время Гражданской войны за власть Советов.

12 ноября 1923 года после расформирования Еланской волости деревня входит в состав образованного Иевлевского района Тюменского округа Уральской области. Деревня входит в состав образованного Черноярского сельсовета.

17 июня 1925 года вошла в состав образованного Ярковского района и становится центром Верхнесидоровского сельсовета.
 
С 1937 по 1960 год деревня входила в состав Байкаловского района.

В 1970—1990-х годах к Верхнесидорово присоединена деревня Утяшево.

Верхнесидоровский сельсовет 
В 1925 году Черноярский сельсовет был переименован в Верхнесидоровский сельсовет.

В Сидоровский сельсовет на 1926 год входили: деревня Александровка (Бигтугариново, Шапочка) (чуваши, русские), деревня Бучиновка (русские, румыны), деревня Ивановка (русские), деревня Нижняя Сидорова (русские), деревня Сидорова (Верхняя, Утяшева) (русские), деревня Черноярка (русские). До этого эти населённые пункты сельсовета относились к Еланской волости.

29 октября 1970 года Верхнесидоровский сельсовет был ликвидирован.

Рядом располагалась деревня Нижнесидорово (ниже по течению реки), но в 1990-х годах из-за смены политического курса в стране обезлюдело. Оставшиеся дома были перенесены в Верхнесидорово. 

Также была ликвидирована деревня Чернояр (Черноярка) на западе от деревни, бывший центр Черноярского сельсовета.

Примечания

Ссылки 
 Тюменская область. Официальный портал органов государственной власти
 Ярковский муниципальный район Тюменской области. Официальный сайт

Населённые пункты Ярковского района